FCN steht als Abkürzung für:
 Ferrocarril de Nicaragua, frühere Eisenbahngesellschaft in Nicaragua
 Flughafen Cuxhaven-Nordholz in Niedersachsen (IATA-Code)

Fußballvereine:
 1. FC Neubrandenburg 04
 1. FC Nürnberg
 FC Nantes (Frankreich)
 FC Niederösterreich St. Pölten
 FC Nordsjælland aus Farum (Dänemark)

Abkürzung